

Toponyme 

 Itsaso, concejo situé dans la municipalité de Basaburua en Navarre.
 Itsaso, est une municipalité du Guipuscoa dans la communauté autonome du Pays basque.

Prénom 
 Itsaso, prénom féminin basque qui signifie « mer ».
 Itsaso Arana (1985-), actrice et scénariste